UCI Women's World Tour 2022 er den 7. udgave af UCI Women's World Tour. Den indeholder 25 endags- og etapeløb i Europa og Kina. Første løb er Strade Bianche den 5. marts 2022, og World Touren slutter med kinesiske Tour of Guangxi den 18. oktober.

Hold

Danske sejre

Løb

Se også 
 Internationale UCI-kalender for damer 2022
 UCI World Tour 2022

Referencer

Eksterne henvisninger